Гео́ргий Васи́льевич Па́влов:
 Павлов, Георгий Васильевич (1910—2003) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Павлов, Георгий Васильевич (1927—1981) — советский военачальник, генерал-лейтенант, Заслуженный военный летчик СССР.